John Cooper – atleta britannico
 John Cooper – musicista britannico
 John Cooper – tennista australiano
 John Julius Cooper – storico britannico
 John Cooper – cantante statunitense
 John Cooper – ingegnere britannico
 John Cooper (1927-2017) – regista e produttore britannico